Финал Кубка СССР по футболу 1965 состоялся 14 августа 1965 года. Московский «Спартак» и минское «Динамо» разошлись миром (0:0), на следующий день состоялась переигровка, в которой «Спартак» оказался сильнее в дополнительное время (1:0) и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и минское «Динамо» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. Кроме того, команды ранее не встречались между собой ни на одной из стадий этого турнира.

С самого начала обнаружились недостатки в игре обеих команд. Футболисты «Спартака» ошибались в передачах и теряли мяч, а минчане действовали довольно медлительно. На 8-й минуте при розыгрыше штрафного у ворот «Спартака» мяч оказался у Вениамина Арзамасцева, и тот с 25 метров сильно пробил в верхний угол, но голкипер москвичей Владимир Маслаченко сумел перевести мяч на угловой. Футболисты «Спартака» не отличались изобретательностью в атаке, посылая мяч вперёд и надеясь на прорывы Валерия Рейнгольда. Минчане же рассчитывали на пару нападающих Мустыгин — Малофеев, но те, плотно опекаемые защитниками, не могли создать голевых моментов.

Во втором тайме атаки москвичей стали более осмысленными, но игровое преимущество сохранялось у футболистов «Динамо». За 15 минут минут случился, вероятно, самый опасный момент за все 90 минут, когда мяч после удара Галимзяна Хусаинова со штрафного прошёл рядом со штангой.

в дополнительное время команды создали больше голевых моментов чем за все 90 минут основного. У москвичей с 12 метров ударил выше ворот Юрий Севидов, опасно простреливал вдоль ворот Рейнгольд, бил издали Владимир Янишевский. Наиболее опасные атаки у «Динамо» случились в последние 15 минут встречи: на 108-й минуте один на один с вратарём вышел Малофеев, но пробил выше перекладины. Через минуту опасно выходил на ворота «Спартака» Михаил Мустыгин. Тем не менее 120 минут закончились без забитых мячей и понадобился дополнительный матч для выявления победителя.

Финал

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1965
СССР
Матчи ФК «Динамо» Минск
Матчи ФК «Спартак» Москва
События 14 августа
События 15 августа
Август 1965 года
1965 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве